Hammans ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Hammans (1898–1967), deutscher Fabrikant und Politiker
 Herbert Hammans (* 1932), Aachener Dompropst
 Hugo Hammans (1927–2012), deutscher Pädagoge, Entwicklungshelfer und Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Hamman